

Населені пункти та їхні частини

 Котлувка — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Котлувка — частина села Сопешино в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Котлувка — частина села Лялики в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки